Коккальо (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 7721 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 640 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 25030. Телефонный код — 030.

Покровителями коммуны почитаются святой Маврикий, мученик, и святой Гиацинт, празднование 22 ноября.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта